

Persone 
 Andrea Cozzolino (1962) – politico italiano
 Antonio Cozzolino (1824-1870) – brigante italiano
 Armida Cozzolino (1888−1944) – attrice e cantante italiana
 Biagio Cozzolino – politico e soldato italiano
 Emanuele Cozzolino (1981) – politico italiano
 Federico Cozzolino (1913-1938) – militare e aviatore italiano
 Giuseppe Cozzolino(1985) – calciatore italiano

Altro 
 Giulia Cozzolino in Poggi – personaggio della soap opera Un posto al sole
 Rita Cozzolino Giordano – personaggio della soap opera Un posto al sole